Берестя́ное () — топоним.

 Берестяное — село на Украине, находящееся в Киверцовском районе Волынской области.
 Берестяное — комплекс археологических памятников раннего средневековья.